I Hate You I Love You – webserie thailandese
 I Hate U, I Love U – singolo di gnash e Olivia O'Brien
 Hate U Love U – versione di Olivia O'Brien del medesimo singolo